Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Павло Попович

Ву́лиця Павла Поповича (також вулиця Поповича) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 вулиця Павла Поповича — вулиця в місті Біла Церква
 вулиця Павла Поповича — вулиця в місті Дубно
 вулиця Павла Поповича — вулиця в місті Новоукраїнка
 вулиця Павла Поповича — вулиця в місті Первомайськ
 вулиця Павла Поповича — вулиця в місті Сокиряни
 вулиця Павла Поповича — вулиця в місті Черкаси

Вулиця Поповича 

 вулиця Поповича — вулиця в місті Дніпро
 вулиця Поповича — вулиця в місті Кривий Ріг
 вулиця Поповича — вулиця в місті Кропивницький
 вулиця Поповича — вулиця в місті Рівне
 вулиця Поповича — вулиця в місті Херсон

Вулиця Космонавта Поповича 

 вулиця Космонавта Поповича — вулиця в місті Ірпінь
 вулиця Космонавта Поповича — вулиця в місті Червоноград

Вулиця Космонавта Павла Поповича 

 вулиця Космонавта Павла Поповича — вулиця в місті Хмельницький

Провулок Космонавта Поповича 

 провулок Космонавта Поповича — провулок в місті Житомир

Провулок Космонавта Павла Поповича 

 провулок Космонавта Павла Поповича — провулок в місті Хмельницький